Зубря (притока Гнилого Тікичу) — річка у Черкаській області.
 Зубря (притока Дністра) — річка у Львівській області.